Уексотитла има више значења:

 Уексотитла (Еказинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уексотитла (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику